PVA ist die Abkürzung für
 das Bayerische Polizeiverwaltungsamt
 eine Personenverkehrsanlage
 die österreichische Pensionsversicherungsanstalt
 Interne Personalvermittlungsabteilung
 Personalvermittlungsabteilung
 ein Videoformat, siehe PVA (Format)
 eine Panelart bei TFT-Displays, siehe Multi-domain Vertical Alignment
 Polyvinylalkohol
 Polyvinylacetat
 Patentverwertungsagentur
 "Population Viability Analysis" in der Ökologie
 ein Unternehmen, siehe PVA TePla AG
 den Verein Photovoltaic Austria
 eine Photovoltaikanlage
 das Prinzip der Virtuellen Arbeit

PVA